Klimbach oder Klimmbach steht für:

 Klimbach, ursprünglicher deutscher Name der Gemeinde Climbach (Bas-Rhin), Kanton Wissembourg, Département Bas-Rhin, Region Elsass, Frankreich
 Klimbach (Karbach), rechter Zufluss des Karbachs in Markt Karbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Klimmbach (Langbürgner See), Zufluss des Langbürgner Sees vom Thaler See bei Hemhof, Gemeinde Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern, der über andere Seen der Eggstätt-Hemhofer Seenplatte letztlich zur Ischler Achen entwässert
 Klimbach (Striegis) rechter Zufluss der Striegis bei Böhrigen, Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Siehe auch:
 Climbach